Кимаритэ (決まり手) — техническое действие в сумо, обеспечивающее победу одного из борцов и завершающее схватку. К кимаритэ отнесены также срывы технических действий и дисквалификация за запрещённые действия.

По общему правилу, в схватке (тори-куми) побеждает тот борец (сумотори), который вынудил соперника коснуться первым земли любой частью тела, кроме стоп, или вынудил коснуться первым земли за пределами круга. Несмотря на тот факт, что эта цель может быть достигнута борцом любым способом (исключая запрещённые), в сумо существует перечень канонических приёмов. По окончании схватки судья (гёдзи) обязан объявить кимаритэ, посредством которого выиграна схватка, и так или иначе, техническое действие фиксируется в виде одного из кимаритэ. В Японии название кимаритэ обязательно вносится в протокол соревнований и в дальнейшем фигурирует во всех статистических отчётах. Международная федерация сумо требует ведения отчётов в соответствии с перечнем приёмов.

Всего с 2001 года существует 82 кимаритэ (ранее насчитывалось 70), разделённых на шесть групп. К седьмой группе отнесены действия без помощи противника, за которые засчитывается поражение (заступ за круг или касание земли чем-либо кроме стоп). Всего в седьмой группе с 2001 года пять позиций (до этого было две).. 88-я позиция отведена нарушению борцом правил, за которое борец дисквалифицируется

Далеко не все кимаритэ одинаково часто используются борцами. Так, в 30 % схваток победу приносит один и тот же приём ёрикири — вытеснение за круг при обоюдном захвате, а такой приём как иппондзэой (бросок через спину, захватом руки на плечо) за последние 25 лет в макуути был проведён всего лишь 6 раз: в ноябре 2000 года (170-килограммовый Кайо бросил таким образом 220-килограммового Мусасимару), в мае 2004 года (Такэкадзэ против Кинкайямы), в сентябре 2011 года (Сагацукаса против Тотиноваки), в январе 2014 года (Сатояма против Тотиноваки), в январе 2017 года (Такэкадзэ против Кайсэя) и в сентябре 2021 года (Хосёрю против Вакатакакагэ).

Перечень кимаритэ

Кихонвадза 基本技

Нагэтэ 投げ手

Какэтэ 掛け手

Хинэритэ 捻り手

Соритэ 反り手

Токусювадза 特殊技

Хивадза 非技

Хансоку 反則 
Указанные нарушения правил ведут к проигрышу в схватке и дисквалификации борца.
 Удар противника сжатым кулаком;
 Захват за волосы противника;
 Удар в глаза или солнечное сплетение;
 Одновременный удар по обеим ушным раковинам;
 Удар или захват паховой области противника;
 Захват противника за горло;
 Удар ногой в туловище;
 Захват одного или более пальцев противника

Примечания 

Сумо